Księżno ist der Name folgender Ortschaften in Polen:
 Księżno (Bisztynek), Dorf der Gmina Bisztynek im Powiat Bartoszycki der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Księżno (Radków), Weiler in der Gmina Radków in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Księżno (Wilczęta), Dorf der Gmina Wilczęta im Powiat Braniewski der Woiwodschaft Ermland-Masuren